U/19 Ligaen 2013-14 var den 11. sæson af den danske U/19 Ligaen siden oprettelsen i 2004. Den styres af DBU, og den blev indledt den 10. august 2013 og afsluttet den 14. juni 2014.

Stilling

Statistik

Topscorere

Referencer 

Fodboldsæson 2013-14
2013-14